Ренник — фамилия. Известные носители:

 Ренник, Ардо Вальтерович (1947—2009) — советский фигурист-парник, впоследствии советский, эстонский, финский тренер по фигурному катанию; муж Ю. Ренник и отец Д. Ренник.
 Ренник, Диана (род. 1985) — эстонская фигуристка-парница; дочь А. и Ю. Ренник.
 Ренник, Юлия Дмитриевна (род. 1948) — советская фигуристка-парница, впоследствии советский, финский и эстонский тренер по фигурному катанию; жена А. Ренника и мать Д. Ренник.

См. также 
 Ренникс, Джастин
 Реннике, Франк